Diese Liste israelischer Siedlungen führt alle israelischen Siedlungen im Westjordanland (israelische Bezeichnung: Judäa und Samaria) auf.
2018 gab es nach offiziellen israelischen Angaben 448.672 Einwohner in 133 bestehenden Siedlungen und zwischen 90 und 100 Außenposten.

Für die ehemaligen Siedlungen auf dem Sinai siehe Cholit, Jamit und Neviot.
Für die ehemaligen Siedlungen im Gazastreifen siehe Israels einseitiger Abkoppelungsplan.
Für die Siedlungen im Stadtgebiet von Jerusalem siehe Ostjerusalem

Tabelle 

1 Jahr der Gründung der Siedlung durch die Nachal, einer Organisation die Landwirtschaft und Militärdienst vereint.
2 Lage der Siedlung nach dem Bau der Sperranlage: W = westlich, auf der israelischen Seite, O = Östlich, auf der palästinensischen Seite, J = Jordantal, auf der östlichen Seite, in einem Gebiet mit einer weitgehend geschlossenen israelischen Besiedlung.

Quellen:
 1983 und 1989 http://peacenow.org.il/, englisch, abgerufen am 8. Juli 2013
 1994 bis 2014: Foundation for Middle East Peace – Statistik zu den israelischen Siedlungen (englisch)
 2019: „Population in the Localities 2019“ aus Israelisches Zentralbüro für Statistik, abgerufen am 5. Dezember 2020.

Ehemalige Siedlungen

1991 
Die Siedlungen: Ginot Schomron und Newe Menachem wurden mit Karnei Schomron vereint.

2004 
Im Jahr 2004 wurde Ofarim mit Bet Arjere zusammengeschlossen.

2005 
Im Rahmen des Abkoppelungsplans wurden aufgegeben:

Außenposten 

Neben den offiziell von der israelischen Regierung als eigenständige Gemeinde anerkannten Siedlungen gibt es auch ca. 100 kleinere Siedlungen die als „Außenposten“ (plural:  / מאחזים; transkribiert: Ma'achasim bzw. singular:  / מאחז; transkribiert: Me'aches; englisch outpost) bezeichnet werden.

Diese kleinen informellen Siedlungen sind entweder nach israelischem Recht illegal errichtet, liegen in der Nähe bestehender Siedlungen und gelten als zu ihnen gehörig, oder es handelt sich um militärische Außenposten.

Tabelle

Ehemalige Außenposten

Die am schnellsten wachsenden Siedlungen 

Die zehn am schnellsten wachsenden Siedlungen nach Einwohnern zwischen 1994 und 2004 waren:

Karte

Weblinks 
 Facts on the ground, interaktive Karte der Organisation Schalom Achschaw (englisch)

Einzelnachweise 

 
Israelische Siedlungen
Israelisch-Palästinensischer Konflikt